Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Belgorod
 Alekseevskij rajon – rajon di Mosca
 Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Samara
 Alekseevskij rajon – rajon del Tatarstan
 Alekseevskij rajon – rajon dell'Oblast' di Volgograd